Гуато — может означать:
 Гуато (река) — река в Южной Америке.
 Гуато (народ) — народ, проживающий на границе между Боливией и штатом Мату-Гросу.
 Гуато (язык) — почти исчезнувший индейский изолированный язык коренных народов Южной Америки.